A 2018-as túraautó-világkupa (WTCR) a túraautó-világbajnokság, illetve a TCR nemzetközi sorozat által összeolvadt széria első szezonja volt. A világbajnoki címet Gabriele Tarquini szerezte meg a Hyundai-jal, Michelisz Norbert az összetett pontverseny negyedik helyén végzett.

Csapatok és versenyzők
Maximum 26 állandó indulója lehet a WTCR-nek, amit minden fordulóban megtoldhatnak két helyi szabadkártyás versenyzővel. A nevezési időszak 2017. december 15-én indul és 2018. január 18-ig tart, ám a legfrissebb hírek szerint az utóbbi időpontot szeretnék kitolni legalább február elejéig, közepéig.

A sorozat hivatalos gumiabroncs beszállítója a Yokohama.

Versenynaptár
Az előzetes versenynaptár helyszínei 2017. december 22.-én lettek megnevezve. 2018. március 28-án hivatalos keretek között megtartották az új túraautó-világkupa évadnyitó eseményét, ahol többek között hivatalosan is bejelentették az október 7-én megrendezésre kerülő második kínai nagydíjat, amit vuhanban rendez meg a sorozat. 2018. június 7-én hivatalosan is bejelentették, hogy az augusztus 4-én és 5-én megrendezendő argentin nagydíjat a szlovák nagydíj helyettesíti majd július 14-én és 15-én. Érdekesség, hogy ezen a hétvégén rendezik az FIA által regulált Kamion-Európa-bajnokság szlovák nagydíját is, így két neves versenysorozat magyar indulója (Michelisz Norbert és Kiss Norbert) is egy hétvégén versenyez a Slovakiaringen.

Szabályváltozások

- Csak privát csapatok nevezhetnek majd, tehát megszűnik a gyártói jelenlét, amit a WTCC utolsó évében a Honda és a Volvo képviselt.

- Csapatonként minimum két autót kell nevezni, egy kétkocsis felállásra 150 ezer eurós (47 millió forint) indulási díjjal (2017-ben 39 ezer euró volt az egykocsis indulás, tehát ez komoly drágulás).

- Az új érában a korábbi kettő helyett már három futamot rendeznek egy hétvégén, és ezt két időmérő edzéssel toldják meg.

- 2017. december 6-án Kiadták hivatalos pontrendszert is, mindhárom versenyen más szisztéma szerint értékelik majd a pilótákat. A szombati első futamon 27 pontot kap a győztes, a vasárnapi másodikon a WTCC-ben eddig használt fordított rajtrácsos rendszer lesz életben, míg a harmadik verseny az eddigi főfutamot viszi tovább, azaz a győztes 30 pontot kap.

A WTCR-ben egyszersmind eltörlik az időmérőn szerezhető pontokat. Mostanáig a WTCC-ben a Q3-ba jutók 5-4-3-2-1 pontot kaptak a helyezésük szerint.

- 2018-ban két hivatalos FIA Világkupa címet osztanak ki, egyet a versenyzőknek, egyet pedig a csapatoknak. A TCR nemzetközi sorozattal ellentétben tehát nem lesz pontverseny a különböző autótípusoknak, legalábbis olyan nem, amit az FIA elismer.

- 2018-tól csak TCR autókkal lehet majd rajthoz állni a WTCR-ben, és azok közül is csak olyannal, amelyek hivatalos FIA-világkupa-dokumentumokkal rendelkeznek, amit a nemzetközi szövetség ad ki. A túraautó-világbajnokság két éven keresztül, azaz 2019-ig használhatja a TCR kategóriát. A felek azt is eldöntötték, hogy a technikai szabályokat 2019 végéig biztosan érintetlenül hagyják.

Nagydíjak

Eredmények

Versenyzők 

Túraautó-világkupa